Думитру Савельевич Карачобану (; 22 апреля 1937, с. Новосельское Кагульского жудеца Бессарабия Королевство Румыния (ныне Ренийский район Одесской области Украины) — 14 ноября 1980, Кишинёв) — молдавский советский актер театра и кино. Заслуженный артист Молдавской ССР (1967). Лауреат Государственной премии Молдавской ССР (1978).

Биография 
В 1955—1960 обучался в Высшем театральном училище имени Б. В. Щукина в Москве.

С 1960 года — актёр кишиневского театра «Лучафэрул». Сыграл более 60 главных ролей в разных спектаклях. Хара́ктерный актёр, обладавший непринужденной манерой игры и пародийным талантом.

Роли в театре 
Исполнил ряд запоминающихся ролей:
 Арган в «Мнимом больном» Мольера,
 Манолаке в «Las 'că-i bine» Анны Лупан,
 Кочкарев в «Женитьбе» Н. Гоголя,
 сэр Тоби в «Двенадцатой ночи» У. Шекспир,
 Жодле в «Жодле, или Слуга-господин» П. Скаррона,
 Победоносиков в «Бане» В. Маяковского,
 Кирица в «Кирица в провинции» В. Александри,
 Раду Штефан в «Radu Ştefan, întâiul şi ultimul» А. Бусуйок,
 Сорин в «Чайке» А. Чехова,
 Агаке Цэруш в «Pe un picior de plai» И. Подоляну,
 Отец в «Мещанской свадьбе» Б. Брехта и др.

Фильмография 
В кино снимался с 1961 года. Актёр студии «Молдова-фильм»
 1961 — Человек идёт за солнцем
 1962 — Горькое лекарство (короткометражный) — Пэкалэ
 1963 — Ждите нас на рассвете — цыган Фане Фелинар
 1965 — Последняя ночь — Савва
 1966 — Красные поляны — Туркулете, старший бригадир колхоза
 1971 — Лаутары — Преда
 1971 — Красная метель — Фока Туркулец
 1972 — Вика, автобус и я (короткометражный) — начальник автостанции
 1973— Зарубки на память — эпизод
 1974 — Гнев — Фалкэ
 1974 — Долгота дня — цыган Чорбэ
 1974 — Осенние грозы — эпизод
 1975 — Конь, ружьё и вольный ветер — Окешел
 1975 — Что человеку надо
 1976 — Никто вместо тебя — эпизод
 1977 — Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе — эпизод
 1978 — Агент секретной службы — полковник Василаке
 1979 — Цыган (4-я серия) — директор совхоза
 1979 — Я хочу петь
 1980 — У Чёртова логова — Махмуд-бей

Память 
 Одна из кишиневских улиц носит имя Думитру Карачобану (до 1992 года — первый переулок Белинского),
 в Бельцах — улица Думитру Карачобану (бывшая улица Байдукова).

Ссылки 
 Думитру Карачобану на сайте imdb

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Молдова-фильм